Buena Vista Social Club — antiga casa de shows de Havana, Cuba
 Buena Vista Social Club (álbum) — álbum do produtor Ry Cooder
 Buena Vista Social Club (filme)  — documentário de 1999 sobre o clube homônimo, com direção de Wim Wenders

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música